Le Circuit des Vignes est une course cycliste française disputée au mois de juin à Marigny-Brizay, dans le département de la Vienne. Créée en 2005, il fait partie du calendrier national de la Fédération française de cyclisme.

En 2014, la course se déroule par étapes avec un classement général. En 2019, elle constitue une manche de la Coupe de France DN3.

Palmarès 

|-
| 2005
|  Romain Chollet
|  Kalle Kriit
|  Vincent Jérôme
|-
| 2006
|  Stefan Kushlev
|  Paul Poux
|  Romain Lebreton
|-
| 2007
|  Ludovic Bret
|  Tony Macé
|  Julien Guay
|-
| 2008
|  Jérôme Cousin
|  Ronan Guinaudeau
|  Pierre-Luc Périchon
|-
| 2009
|  Jérémie Souton
|  Martial Roman
|  Simon Le Brun
|-
| 2010
|  Nicolas Crosbie
|  Willy Perrocheau
|  Julien Pétilleau
|-
| 2011
|  Morgan Lamoisson
|  Maxime Le Montagner
|  Benoît Jarrier
|-
| 2012
|  Marc Staelen
|  Stéphane Reimherr
|  Emmanuel Kéo
|-
| 2013
|  David Menut
|  David Thély
|  Nicolas David
|-
| 2014
|  Yoän Vérardo
|  Michaël Mazin
|  Julien Loubet
|-
| 2015
|  Romain Barroso
|  Ronan Racault
|  Taruia Krainer
|-
| 2016
|  Alexandre Delétang
|  Antoine Leplingard
|  Stéphane Reimherr
|-
| 2017
|  Ewen Henrio
|  Enzo Bernard
|  Romain Barroso
|-
| 2018
|  Marlon Gaillard
|  Mathieu Burgaudeau
|  Alexis Guérin
|-
| 2019
|  Guillaume Gaboriaud
|  Antoine Prod'homme
|  Thibault Valognes
|-
| 
| colspan=3; align=center| annulé
|}

Notes et références

Liens externes 
 

Compétition cycliste dans la Vienne
Compétition fondée en 2005